Алексе́й Ано́хин:
 Анохин, Алексей Алексеевич (род. 1960) — председатель Костромской областной Думы (с октября 2015).
 Анохин, Алексей Васильевич (1922—2010) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Анохин, Алексей Иванович (1947—2010) — генерал-полковник.
 Анохин, Алексей Никитич (род. 1961) — учёный в области АСУ, джазовый пианист, общественный деятель.